Il toponimo Ocna (dal romeno Ocnă, miniera di sale e, per estensione, prigione) fa parte della denominazione di diverse località della Romania:
Ocna de Fier, comune del distretto di Caraș-Severin
Ocna Mureș, città del distretto di Mureș
Ocna Sibiului, città del distretto di Sibiu
Ocna Șugatag, comune del distretto di Maramureș
Ocnele Mari, città del distretto di Vâlcea
Târgu Ocna, città del distretto di Bacău

Ocna, è inoltre un personaggio di cui si racconta nella mitologia greca